Mira Estrela kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mira Estrela (ort), São Paulo, 
 Mira Estrela (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar